Сечень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Сечень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Сечень.
 Сечень () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Траян-Вуя.
 Сечень () — місто в медьє Ноград, центр однойменного району.